Дели́риум ( «безумие, бред» от  «безумствую; брежу») или дели́рий:

 Делирий — психическое расстройство.
 Алкогольный делирий — металкогольный психоз, делирий, связанный со злоупотреблением алкоголем.
 Делириум (роман) — книга Лорен Оливер.
 

Delirium
 В музыке:
 Delirium — chvrn российский музыкант
 Delirium — мексиканская метал-группа.
 Delirien — вальс Йозефа Штрауса (ор. 212), написанный для бала студентов медицинского факультета Венского университета (1867).
 Delirium — третий студийный альбом Элли Голдинг, который вышел 6 ноября 2015 года.
 Delirium — восьмой студийный альбом готик-метал группы Lacuna Coil, выпущен 27 мая 2016 года.
 Lexapro Delirium (Делирий Лексапро (бредовое название Эсциталопрама в США)) — музыкальная композиция из альбома Draining Love Story брейккор-исполнителя Sewerslvt.

 Прочее:

 Delirium — один из персонажей боссов в дополнении к игре The Binding of Isaac: Rebirth
 Delirium tremens — сорт крепкого бельгийского пива.
 Delirium —один из вкусов жидкости для вейпа "schizophrenia" by learmont.
 Delirium — дополнение к игре Path of Exile.
 Hello charlotte: Delirium название одной из частей игр в серии hello charlotte
 Delirium tremens (сорт пива)